Die Skeleton-Weltmeisterschaft 1992 fand am 15. und 16. Februar 1992 in Calgary in Kanada statt. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville noch keine olympische Disziplin war.

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

1992
Sportveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Calgary
Skeleton (Kanada)